Gogo är ett släkte av fiskar. Gogo ingår i familjen Anchariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar